Pontogammaridae — родина ракоподібних ряду бокоплавів (Amphipoda).

Види
Містить 13 видів:
Andrussovia Derzhavin, 1927 †
Compactogammarus Stock, 1974
Euxinia Tucolesco, 1933
Niphargogammarus Birstein, 1945
Niphargoides G.O. Sars, 1894
Obesogammarus Stock, 1974
Pandorites G.O. Sars, 1895
Paraniphargoides Stock, 1974
Pontogammarus Sowinsky, 1904
Praegmelina Derzhavin, 1927 †
Stenogammarus Martynov, 1924
Turcogammarus Karaman & Barnard, 1979
Uroniphargoides Stock, 1974

Джерела 
 

Бокоплави
Родини ракоподібних